H06 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico New Mexico Skies Observatory